Астраха́нский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Астраханский переулок — переулок в Ишимбае.
 Астраханский переулок — переулок в Москве.
 Астраханский переулок — переулок в Орске.

См. также 
 Астраханская улица
 Астраханский мост